groteszk (esztétikai minőség)
 groteszk (minta) 
 Groteszk (irodalmi kör)
 Groteszk (The Grotesque), 1995-ös angol vígjáték
 Groteszk (Grotesque), 2009-es japán horrorfilm
 groteszk betűtípusok az állandó vonalvastagságú betűtípusok